Абингтон () — фамилия, а также название населённых пунктов в США и Великобритании.
  (1560—1647) — английский антиквар.
 Абингтон, Фрэнсис (1737—1815) — британская актриса, известная не только по своим ролям, но и чувству к моде.

Австралия 
 Абингтон — риф в Коралловом море, у северо-восточного побережья Австралии, штат Квинсленд.

Великобритания 
 Абингтон — населённый пункт в округе Кембриджшир (Англия).
 Абингтон — населённый пункт в округе Нортгемптоншир (Англия).
 Абингтон — населённый пункт в области Южный Ланаркшир (Шотландия).

США 
 Абингтон — населённый пункт в штате Индиана.
 Абингтон — населённый пункт в штате Коннектикут.
 Абингтон — населённый пункт в штате Луизиана.
 Абингтон — населённый пункт в штате Массачусетс.
 Абингтон — населённый пункт в штате Пенсильвания.